

Жінки 
 Слєпцова Світлана Юріївна (* 1986) — російська біатлоністка, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу в естафеті 4×6 кілометрів, заслужений майстер спорту Росії.

Чоловіки 
 Слєпцов Андрій Вікторович (* 1975) — український музикант, гітарист гурту «Гайдамаки».
 Слєпцов Василь Олексійович — російський письменник.
 Слєпцов Володимир Андрійович — молодший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Слєпцов Григорій Кузьмич (1927—2003) — народний художник України.
 Слєпцов Олександр Олександрович (1836—1906) — російський революціонер.

Примітки